Stützpunkt steht für:

 Militärstützpunkt, siehe Militärbasis
 eine Einrichtung des Leistungssports in Deutschland, siehe Olympiastützpunkt und Bundesstützpunkt
 in der Mathematik ein zur weiteren Rechnung benutzter Punkt, siehe Stützstelle
 in der Geometrie ein Randpunkt einer Menge, durch den eine Stützhyperebene verläuft

Siehe auch: